Szklary (gromada)  (powiat grodkowski)
 Szklary Górne (gromada) (powiat lubiński)